Лихота:

 Лихота, Алина Александровна (род. 1998) — российская футболистка.
 Лихота, Тадеуш (род. 1938) — польский диссидент, активист «Солидарности».